Q.s. kan have flere forskellige betydninger:

 Quantum satis – Forkortelse for det latinske udtryk som svarer til tilstrækkelig mængde.
 Q.s. – på recepter er i medicinske termer en mængdeangivelse for inaktivt fyldstof.